Newington kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Newington (del av en befolkad plats), Victoria, Ballarat North,

Storbritannien 

 Newington, Swale, ort i Kent, England, 
 Newington (Folkestone and Hythe), ort i Kent, England, 
 Newington, Oxfordshire, England, 
 Newington, London – ett distrikt i London Borough of Southwark
 Newington, Nottinghamshire – en ort i Nottinghamshire, England
 Newington, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Newington, Skottland – en ort i Edinburgh, Skottland

USA 

 Newington (ort i USA, Georgia), Screven County, 
 Newington (ort i USA, Virginia), Fairfax County, 
 Newington, Connecticut, ort, Hartford County, 
 Newington, New Hampshire, ort, Rockingham County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar